«Орфе́й» — российская рок-опера. Идея  создания, авторство песен и музыки принадлежит Ольге Вайнер. Премьера первой части состоялась в театре Градский Холл в Москве 25 мая 2021 года, а после выхода аудиоверсии второй части прошла презентация полной концертной постановки 22 мая 2022 года в Вегас Сити Холле.

Аннотация  
В опере объединены две истории из древнегреческих мифов и легенд: мифа об Орфее и Эвридике и мифа о похищении Персефоны. Прославленный легендарный музыкант Орфей с триумфом побеждает в состязании певцов, в награду от богов он получает волшебную золотую лиру, которая усилила его способности укрощать силы природы. Но радость от победы омрачила страшная трагедия. В саду, где он впервые повстречался со своей будущей супругой дриадой Эвридикой, Орфей находит лишь её бездыханное тело. Смерть наступила от яда после укуса змеи. После этого Эвридика является во снах Орфею и призывает найти её в Царстве мёртвых. Орфей решается отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть любимую.  Когда же он добирается до дворца Аида, чтобы просить отпустить и воскресить супругу, узнаёт что в мире живых наступила глобальная катастрофа, и ему с Эвридикой больше некуда возвращаться. Земной мир погибает от лютой зимы, вызванной тоской богини Деметры по её дочери Персефоне, похищенной Аидом. И вот Орфею предстоит предпринять множество сложных решений, в его руках не только чудотворная лира и будущее любимой, но и судьба всего наземного мира.

Состав

В ролях                                 
 Орфей (полубог, певец и музыкант, герой, аргонавт ) — Андрей Лефлер (экс-Маврин, вокалист театра «Градский Холл»)
 Эвридика  (лесная нимфа, супруга Орфея) — Дарья Бурлюкало (актриса Московского Театра музыки и драмы Стаса Намина)
 Аид  (бог подземного Царства мёртвых)  — Павел Пламенев (группа «Павел Пламенев»)
 Персефона  (молодая богиня плодородия и Царства Мёртвых, супруга Аида)  — Ольга Вайнер (группа «Ясвена»)
 Гермес  (бог торговли, хитрости и красноречия, вестник олимпийских богов и проводник душ умерших в подземное Царство Аида)  — Евгений Егоров (группа «Эпидемия»)
 Харон  ( перевозчик душ умерших через реку Стикс)  — Дмитрий Борисенков (группа «Чёрный Обелиск»), позже Михаил Сидоренко (группа «Фактор Страха») 
 Геката  (трёхликая богиня мрака и колдовства, лунного света и справедливости)  — Вера Зудина (актриса Московского Театра музыки и драмы Стаса Намина)

Музыканты        
 Александр Корпусов — гитара
 Ринат Насыров — бас-гитара
 Александр Кузнецов - барабаны
 Михаил Озеров — бэк-вокал

Оркестр театра "Градский Холл"

Список композиций 
Автором либретто и музыки рок-оперы Орфей является  Ольга Вайнер, аранжировки — Андрей Лефлер.

Часть I. «Будь что будет»

Часть II. «Кто ты?»

Примечания

Ссылки 
 сайт рок-оперы Орфей

Российские рок-оперы
Орфей